Winnipeg – miasto w Kanadzie, w prowincji Manitoba
 Winnipeg – jezioro w Kanadzie
 Winnipeg – rzeka w Kanadzie, w prowincjach Manitoba i Ontario

Zobacz też 

 Winnipeg Beach
 Winnipeg Jets
 Winnipeg Fury
 Winnipegosis
 Winnipeg Union Station


Strony ujednoznaczniające